

Informatica 
 PFB – estensione per i font di tipo Adobe Type 1
 PFB – acronimo utilizzato nel gergo del web per Please Find Below

Codici 
 PFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lauro Kurtz, Passo Fundo (RS), Brasile